Георгий Улья́нов:
 Ульянов, Георгий Владимирович (род. 1985) — российский футболист.
 Ульянов, Георгий Семёнович (1924—1994) — Герой Советского Союза.